Vägen tillbaka kan syfta på:

 Vägen tillbaka – en roman av Erich Maria Remarque från 1931
 Vägen tillbaka (musikalbum) – ett musikalbum av Ken Ring från 1999
 Vägen tillbaka (1937) – en amerikansk film från 1937 med originaltiteln The Road Back
 Vägen tillbaka (1960) – en italiensk-fransk film från 1960 med originaltiteln Tutti a casa
 Vägen tillbaka (1997) – en amerikansk film från 1997 med originaltiteln Get to the Heart: The Barbara Mandrell Story
 Vägen tillbaka (1999) – en amerikansk film från 1999 med originaltiteln Night Ride Home
 Blådårar 2 – vägen tillbaka – en svensk film från 2002, se Blådårar 2